Спасс-Балаздынь — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена на побережье реки Балаздынь, в 35 километрах к северо-востоку от районного центра, города Невеля, и в 4 км к северу от бывшего волостного центра, деревни Опухлики.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 54 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Голубоозёрской волости.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района, Голубоозёрская волость

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)